Исмаэ́ль Родри́гес (): Родригес, Исмаэль (1917—2004) — мексиканский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Родригес, Исмаэль (род. 1981) — мексиканский футболист.